Mike James puede referirse a:

 Mike James, baloncestista estadounidense nacido en 1975
 Mike James, baloncestista estadounidense nacido en 1990.